Conroe – capoluogo della Contea di Montgomery, Texas (Stati Uniti d'America)
 Conroe – microprocessore Intel
 Conroe-L – microprocessore Intel